Макси́м Миха́йлов:
 Михайлов, Максим Дормидонтович (1893—1971) — русский, советский оперный и камерный певец.
 Михайлов, Максим Михайлович (род. 1988) — российский волейболист.